Stickelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Stickelmann (1893–1949), deutscher Revolutionär
 Rudolph Stickelmann (1870–1956), deutscher Fotograf